Список предстоятелей Русской церкви включает первых по чести епископов Русской православной церкви, начиная со времени её создания, с учётом изменения титулования.

Условные обозначения 
Знаком нимба помечены те персоналии, которые после смерти были причислены к лику святых Русской православной церкви.

Митрополиты Киевские и всея Руси

Киевская митрополия (988—1458) 

С 1461 года после начала автокефалии восточно-русских епархий, находящихся в составе Московского государства, митрополиты, имевшие кафедру в Москве, стали именоваться Московскими и всея Руси (или Руссии).

Митрополиты Московские и всея Руси

Первый Патриарший период (1589—1721) 

Пётр I в 1721 году учредил Духовную коллегию, впоследствии переименованную в Святейший правительствующий синод — государственный орган высшей церковной власти в российской церкви, главами которого являлись обер-прокуроры. Патриаршество было восстановлено решением всероссийского поместного собора от  года''.

Синодальный период 

Первенствующие члены Святейшего синода

Второй Патриарший период (1917 — наст. время)

См. также 
 Титулы предстоятелей православных церквей

Примечания 

Митрополиты Киевские и всея Руси